10. Mistrzostwa Europy w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 1 - 4 sierpnia 2013 r. w Haanja, w Estonii. Rozegrane zostały trzy konkurencje, dwie indywidualne tj. sprint i bieg na dochodzenie oraz sztafeta mieszana.

Wśród kobiet w sprincie triumfowała reprezentantka Niemiec Judith Wagner, natomiast bieg na dochodzenie wygrała Czeszka Pavla Schorná. Wśród mężczyzn zarówno w sprincie, jak i w biegu na dochodzenie zwyciężył Rosjanin Siergiej Balandin. W sztafecie mieszanej najlepsi okazali się zawodnicy i zawodniczki z Ukrainy.

Wyniki seniorów

Sprint – 4 km 
 Data: 2 sierpnia 2013

Bieg pościgowy – 6 km 
 Data: 3 sierpnia 2013

Wyniki seniorek

Sprint – 3 km 
 Data: 2 sierpnia 2013

Bieg pościgowy – 5 km 
 Data: 3 sierpnia 2013

Sztafeta mieszana -  2x3,2x4
 Data: 4 sierpnia 2013

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Sezon 2013/2014 w biathlonie
Mistrzostwa Europy w biathlonie
2013 w Estonii